All or Nothing — альбом Fat Joe, вышедший в 2005 году.
 All or Nothing — компьютерная игра, вышедшая в 1984 году.
 All or Nothing — второй студийный альбом украинской певицы Джамалы.
 «All or Nothing» — песня Шер, вышедшая в 1999 году.

Всё или ничего — одно из названий 
 американской системы бронирования кораблей.
 бинарного опциона.

См. также 
 Всё или ничего (фильм)
 Ложная дилемма — ошибка в рассуждении, заключающаяся в упущении иных возможностей, кроме некоторых двух (например: всё, ничего).